Zezé (1899–1969) – brazylijski piłkarz
 Zezé (1957–2008) – brazylijski piłkarz